Грибоедовка — название населённых пунктов в России:

 Грибоедовка — деревня в Задонском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Грибоедовка — исчезнувшая деревня в Оконешниковском районе Омской области.